

Patronyme 

 Albert Howell (19?-), acteur et scénariste américain ;
 Alfred Brazier Howell (1886-1961), zoologiste américain ;
 Alice Howell (1888-1961), actrice américaine ;
 Bailey Howell (né en 1937), joueur de basket-ball américain ;
 Christopher Thomas Howell (né en 1966), acteur et réalisateur américain ;
 Carwyn Howell Jones (1967-), homme politique britannique ;
 Charmaine Howell (née en 1975), athlète jamaïquaine ;
 
 Dorothy Howell (1898-1982), compositrice et pianiste anglaise ;
 Francis Clark Howell (1925-2007), paléoanthropologue américain ;
 Gwynne Howell (né en 1938), chanteur lyrique gallois ;
 Harry Howell (1932-2019), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Herschel Lee Howell (1912-1990), homme politique provincial canadien ;
 J. P. Howell (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Jennifer Howell (19?-), doubleuse américaine de la série animée South Park ;
 
 
 John Thomas Howell (1903-1994), botaniste américain ;
 Kelvin Howell (né en 1979), joueur de basket américain ;
 
 Maria Howell (19?-), actrice américaine ;
 Mary Howell (1932-1998), médecin américaine, psychologue, avocate et féministe ;
 Matilda Howell (1859-1939), archère américaine ;
 Raby Howell (1869-1937), footballeur anglais ;
Rhian Denise Ramos Howell (1990-), actrice et mannequin philippine connue sous le nom de Rhian Ramos ;
 Thomas Jefferson Howell (1842-1912), botaniste américain.

Toponyme 

 Howell, une ville de l’État du Michigan, aux États-Unis ;
 Howell, une ville de l’État de l’Utah, aux États-Unis ;
 Comté de Howell, comté l’État du Missouri, aux États-Unis.

Autres utilisations
Howell est le nom d'un système de déplacement des cartes et des joueurs souvent utilisé au bridge en duplicate
 Emily Howell est un programme informatique

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis